Luca Saudati (* 18. ledna 1978, Milan, Itálie) je bývalý italský fotbalový útočník. Mimo Itálie hrál ve Švýcarsku.

Přestupy 

 z AC Milán do AC Perugia za 1 500 000 Euro (spoluvlastnictví)
 z AC Milán do Atalanta BC za 10 000 000 Euro
 z Atalanta BC do Empoli FC za 1 000 000 Euro (hostování)

Hráčská statistika

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz 2. italské ligy (2004/05)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 

Italští fotbalisté
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté FC Lugano
Fotbalisté Calcio Lecco 1912
Fotbalisté Como Calcio
Fotbalisté Empoli FC
Fotbalisté Perugie
Fotbalisté Atalanty Bergamo
Fotbalisté US Lecce
Fotbalisté Spezia Calcio
Narození v roce 1978
Žijící lidé
Muži
Narození v Miláně